Il doppio maschile del Lipton Championships 1999 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Ellis Ferreira e Rick Leach erano i detentori del titolo, ma quest'anno hanno perso nel 3º turno.

Wayne Black e Sandon Stolle hanno battuto in finale Boris Becker e Jan-Michael Gambill 6–1, 6–1.

Teste di serie

  Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (secondo turno)
  Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (terzo turno)
  Mark Knowles /  Daniel Nestor (secondo turno)
  Ellis Ferreira /  Rick Leach (terzo turno)
  Sébastien Lareau /  Alex O'Brien (secondo turno)
  Patrick Galbraith /  Paul Haarhuis (secondo turno)
  Wayne Black /  Sandon Stolle (Campioni)
  Olivier Delaître /  Fabrice Santoro (secondo turno)

 David Adams /  John-Laffnie de Jager (secondo turno)
 Jonas Björkman /  Joshua Eagle (secondo turno)
 Evgenij Kafel'nikov /  Daniel Vacek (secondo turno)
 Piet Norval /  Kevin Ullyett (secondo turno)
 Martin Damm /  Cyril Suk (quarti di finale)
 Jiří Novák /  David Rikl (secondo turno)
 Jim Grabb /  Jared Palmer (secondo turno)
 Andrew Florent /  David Macpherson (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

 

Lipton Championships 1999